Cintra bezeichnet:

 Cintra, spanisches Infrastrukturunternehmen
 Cintra (Córdoba), Ort in Argentinien
 Sintra, Ort in Portugal

Cintra ist der Familienname folgender Personen:

 André Cintra (* 1979), brasilianischer Snowboarder
 Leopoldo Cintra Frías (* 1941), kubanischer Korpsgeneral und Politiker

 Manuel Pedro da Cunha Cintra (1906–1999), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Petrópolis
 Pedro da Cintra, portugiesischer Entdecker des 15. Jahrhunderts
 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882–1942), brasilianischer Theologe, Erzbischof von Rio de Janeiro und Kardinal

Siehe auch:

 Konvention von Cintra